Gregor Polončič (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
En 1997, il attaque sa carrière au HK Maribor en Ligue slovène. En 1999, il rejoint l'HDD ZM Olimpija. Il passe la saison 2002-2003 avec le HC Oceláři Třinec en Extraliga tchèque. En 2004, il signe au HK Jesenice. Deux ans plus tard, son club est intégré dans l'EBE Liga.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors à partir de 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || HK Maribor || DP || 24|| 3|| 12|| 15|| 73|| || || || || 
|-
| 1998-1999 || HK Maribor || DP || 14|| 7|| 7|| 14|| 24|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 29|| 0|| 8|| 8|| 18|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 55|| 8|| 20|| 28|| 74|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 20|| 10|| 5|| 15|| 18|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 21|| 15|| 8|| 23|| 28|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 13|| 9|| 2|| 11|| 30|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 13|| 7|| 20|| 27|| 39|| 15|| 7|| 3|| 10|| 43 
|-
| 2002-2003|| HC Oceláři Třinec || Extraliga|| 48|| 6|| 2|| 8|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| HC Oceláři Třinec || Extraliga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Havířov || 1. liga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2003-2004 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 3|| 0|| 3|| 3|| 25|| 4|| 0|| 3|| 3|| 29
|-
| 2003-2004 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 10|| 6|| 7|| 13|| 33|| 3|| 0|| 1|| 1|| 27
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || DP || 16|| 8|| 9|| 17|| 81|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga || 19|| 4|| 9|| 13|| 38|| 6|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || DP ||16 || 8|| 9|| 17|| 81|| || || || || 
|-
| 2006-2007 ||HK Slavija || DP || || || || || || 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || EBEL || 48|| 7|| 22|| 29|| 40|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL ||41 || 6|| 13|| 19|| 30|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || 8|| 3|| 7|| 10|| 16
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL || 48|| 4|| 10|| 14|| 36|| 5|| 0|| 0||0 || 4
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 0|| 2|| 2|| 16

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1981
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Maribor
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HK Slavija
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HC Oceláři Třinec
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Havířov